Ahmonsaari kan syfta på:

Finland 

Ahmonsaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), ö i Idensalmi, 
Ahmonsaari (ö i Norra Karelen), ö i Ilomants,  (12 ha)
Ahmonsaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), ö i Kuopio,  (20 ha)